Autostrada D1 w Czechach
 Autostrada D1 na Słowacji